Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 632 dans le monde.

 Route régionale 632 en Finlande 
 Route nationale 632 en France